«King Creole» —  песня, которую Элвис Пресли записал для одноимённого кинофильма 1958 года.

В Великобритании песня в 1958 году вышла как отдельный сингл. Сингл поднялся на 2 места национального чарта (UK Singles Chart). В 2007 году сингл был в Британии переиздан, на этот раз он поднялся на 15 место в национальном чарте.

В 2015 году журналист мемфисской ежедневной газеты  Крис Херрингтон в своём списке 50 лучших песен Элвиса Пресли поставил песню «King Creole» на 42-е место.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1958 года
Песни Элвиса Пресли
Песни 1958 года
Синглы RCA Records
Песни из кинофильмов